Чезара:

 ЧеЗаРа — завод радиоприборов в Чернигове (Украина).
 Чезара — коммуна в провинции Вербано-Кузьо-Оссола (Италия).